Clossiana daisetuzana är en fjärilsart som beskrevs av Matsumura. Clossiana daisetuzana ingår i släktet Clossiana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
daisetuzana